Gosselies Sports is een Belgische voetbalclub uit Gosselies. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 69 en heeft rood en geel als kleuren. Het grootste deel van zijn geschiedenis speelde de club in de provinciale reeksen, al verbleef men anderhalf decennium in de nationale reeksen, waaronder drie jaar op het tweede niveau.

Geschiedenis
Gosselies Sports werd opgericht op 15 september 1908. De club speelde aanvankelijk in een niet-officieel kampioenschap, maar maakte voor het seizoen 1912/13 de overstap naar de Belgische Voetbalbond. De club is daarmee een van de oudere clubs uit het land en de op een na oudste uit de streek van Charleroi, na Sporting Charleroi. Wat later verschenen in Gosselies nog andere clubs, zoals Avenir de Gosselies (opgericht in 1921) en US Gosselies (1927), maar deze clubs verdwenen. De eerste voorzitter van de club was mijnheer Leclercq, baas van de emailwarenfabrieken van Gosselies. Dit leverde de club de bijnaam van les Casseroles.

Gosselies begon in de lagere reeksen, maar vlak voor de Tweede Wereldoorlog, in 1938, bereikte men de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau. Ondertussen had de club het predicaat Koninklijk gekregen en heette Royal Gosselies Sports. Gosselies eindigde zijn eerste seizoen in Bevordering als achtste in zijn reeks. Ook in de oorlogsjaren bleef de club op dit niveau spelen.

In 1947 slaagde Gosselies er in zijn reeks te winnen. Voor het eerste promoveerde de club zo naar de Tweede Klasse, in die tijd "Eerste Afdeling" genoemd. Gosselies kon zich de eerste seizoenen handhaven, tot men in 1950 op de voorlaatste plaats strandde. Na drie seizoenen zakte Gosselies weer naar Bevordering. Het jaar nadien eindigde men ook daar als voorlaatste, en zo zakte men in 1951 weer naar de provinciale reeksen.

Het volgende decennia bleef men in de provinciale klassen spelen, tot de club in 1962 opnieuw de nationale bevorderingsreeksen bereikte, ondertussen Vierde Klasse. De ploeg bleef hier echter in de onderste regionen van de rangschikking en in 1966 eindigde men er weer als voorlaatste. Na vier jaar zakte Gosselies zo opnieuw naar Eerste Provinciale. In 1970 keerde men nogmaals terug in Vierde Klasse, ditmaal voor slechts twee seizoenen. Gosselies zakte opnieuw naar de provinciale reeksen, waar het de volgende decennia zou blijven.

In 2013 won Gosselies de provinciale eindronde en mocht het naar de interprovinciale eindronde om te spelen voor promotie. Na een zege tegen JS Taminoise verloor men daar echter de finale van RES Couvin-Mariembourg.

Resultaten

Bekende figuren
André Stassart was verschillende jaren voorzitter van de club. Stassart had bij de jeugd en het eerste elftal van Gosselies gespeeld en kende daarna een carrière in de Belgische Eerste Klasse bij Racing White en was enkele keren international.

Waalse voetbalclub
Sportvereniging in Charleroi